Max Manus (film)
 Max Manus (verzetsstrijder)